|-
| 94501 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94502 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94503 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94504 - || || 18 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94505 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94506 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94507 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94508 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94509 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94510 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94511 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94512 - || || 21 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94513 - || || 17 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94514 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94515 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94516 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94517 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94518 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94519 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94520 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94521 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94522 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94523 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94524 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94525 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94526 - || || 20 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94527 - || || 22 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94528 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94529 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94530 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94531 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94532 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94533 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94534 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94535 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94536 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94537 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94538 - || || 23 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94539 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94540 - || || 21 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94541 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94542 - || || 18 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94543 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94544 - || || 24 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94545 - || || 17 d'octubre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94546 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94547 - || || 19 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94548 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94549 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94550 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94551 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94552 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94553 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94554 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94555 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94556 - || || 11 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 94557 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94558 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94559 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94560 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94561 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94562 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94563 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94564 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94565 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94566 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94567 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94568 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94569 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94570 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94571 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94572 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94573 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94574 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94575 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94576 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94577 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94578 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94579 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94580 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94581 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94582 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94583 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94584 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94585 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94586 - || || 9 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94587 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94588 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94589 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94590 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94591 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94592 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94593 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94594 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94595 - || || 10 de novembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 94596 - || || 14 de novembre, 2001 || Ondřejov || P. Kušnirák, P. Pravec
|-
| 94597 - || || 12 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94598 - || || 12 de novembre, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 94599 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 94600 - || || 9 de novembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
4